Die Ginny of Utah 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Salt Lake City. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 12. bis 17. September 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Salt Lake City